Isser ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Isser, Siebenbürger Lexikograf und Sprachdidaktiker, Romanist und Rumänist
 Franz Isser (* 1932), österreichischer Bobsportler
 Fritz Isser, österreichischer Bobsportler
 Heinrich Isser (1928–2004), österreichischer Rennrodler und Bobsportler
 Joanna Borowska-Isser (* 1959), polnisch-österreichische Sängerin (Sopran) und Hochschullehrerin
 Johanna von Isser Großrubatscher (1802–1880), Zeichnerin und Schriftstellerin
 Josef Isser (* 1926), österreichischer Rennrodler
 Maria Isser (1929–2011), österreichische Rennrodlerin
 Paul Isser (* 1928), österreichischer Rennrodler

Außerdem:
 Oued Isser (Mittelmeer), ein Flusslauf in Algerien
 Oued Isser (Tafna), ein Flusslauf in Algerien
 Wadi Isser, ein Flusslauf in Mauretanien
 Isser (Boumerdès) (auch Issers), ein algerischer Ort und Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts in der Provinz Boumerdes